Aspirant (ballet), een eerstejaars aanstelling binnen een balletgezelschap
Aspirant (leger), een rang in sommige buitenlandse strijdkrachten
Aspirant (politie), een rang toegekend aan Nederlandse politieambtenaren in opleiding
Aspirant (sport), een leeftijdscategorie van 12 tot 15 jaar in verschillende sporten, waaronder honkbal en softbal
de oudste afdeling (tak) van leden binnen de jeugdbeweging Chiro die het volgende werkjaar leiding zullen worden